Perturbation peut faire référence à :
 une perturbation écologique ;
 une perturbation (astronomie) ;
 une perturbation atmosphérique ;
 une perturbation psychologique ;
 une perturbation électromagnétique ou radioélectrique ;
 la théorie des perturbations en physique.
 le roman Perturbation de l'écrivain autrichien Thomas Bernhard (Verstörung - 1967)